publikánusok, azaz a középkori katharok
 publikánusok, az ókori Rómában az adók és illetékek bérlői